

Мандах — сомон (адміністративно-територіальна одиниця)

Мандах — громада в кантоні Ааргау